Вперёд может означать:

Политические организации 
 «Вперёд» — группа в РСДРП в 1909—1913 годах.
 «Вперёд» — леворадикальная политическая организация в России в 2005—2011 годах.
 «Вперёд» — социал-демократическая политическая партия в Гренландии.
 «Вперёд!» — прогрессивистская политическая партия во Франции.
 используется в составе названия:
 «Вперёд, Италия» — политическая партия Италии (1993—2008).
 «Вперёд, Республика!» — бывшее название политической партии Франции «Возрождение».
 «Вперёд, Россия» — избирательный блок на выборах в Государственную Думу РФ в 1995 году.
 «Вперёд, Украина!» — политическая партия Украины (1999—2010).

Газеты 

 Вперёд — газета, издающаяся в Батайске.
 Вперёд — газета, издающаяся в Шумерле.
 Вперёд — газета, издающаяся в Великом Устюге.
 Вперёд — газета, издающаяся в Воловском районе Липецкой области.
 Вперёд — газета, издающаяся в Калязинском районе Тверской области.
 Вперёд — газета, издающаяся в Красноуфимске.
 Вперёд — газета, издающаяся в Пскове.
 Вперёд — газета, издающаяся в Сергиевом Посаде.
 Вперёд — газета, издающаяся в Троицке и Троицком районе Челябинской области с 1924 года.
 Вперёд — газета, издающаяся в Фроловском районе Волгоградской области.
 Вперёд — газета, издающаяся в Химках.
 Вперёд — газета, издающаяся в Ярославле.
 Вперёд — большевистская газета, издававшаяся в Женеве в 1904—1905 годах.
 Вперёд — легальная большевистская газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1906 году.
 Вперёд — газета, издававшаяся социал-демократической группой «Рабочее дело» в Киеве в 1897—1901 годах.
 Вперёд! — народовольнический журнал, издававшийся Лавровым в 1873—1877 годах.
 Вперед — народовольническая газета, издававшаяся в 1875—1876 годах.

Населённые пункты 
 Вперёд — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Вперёд — посёлок в Кизлярском районе Дагестана.
 Вперёд — село в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Вперёд — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Вперёд — деревня в Омском районе Омской области.
 Вперёд — хутор в Кувшиновском районе Тверской области.
 Вперёд — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Фильмы 
 «Вперёд» — фильм (Великобритания, 1995).
 «Вперёд» — полнометражный мультфильм (США, 2020).

См. также 
 Московский машиностроительный завод «Вперёд»